Озерки — деревня в Ярском районе Удмуртии, в составе Казаковского сельского поселения.

География 
Деревня расположена на высоте 148 м над уровнем моря.

Улицы деревни:
 Заводская
 Молодёжная
 Новая
 Родниковая
 Сосновая
 Школьная

Население 
Численность постоянного населения деревни составляет 266 человек (2012). В деревне функционирует основная школа.

Примечания 

Населённые пункты Ярского района